Eero Markkanen – calciatore finlandese
 Lauri Markkanen – cestista finlandese
 Matti Markkanen – ginnasta finlandese
 Pekka Markkanen – ex cestista finlandese
 Väinö Markkanen – ex tiratore a segno finlandese